Slag bij Thermopylae (480 v.Chr.), een slag tijdens de Perzische Oorlogen tussen een Grieks leger onder leiding van de Spartanen tegen de Perzen
 Slag bij Thermopylae (323 v.Chr.), een slag tijdens de Lamische Oorlog tussen een coalitie van Griekse steden onder Leosthenes en een Macedonisch leger onder leiding van Antipater
 Slag bij Thermopylae (279 v.Chr.), de verdediging van de pas van Thermopylae door de Grieken tijdens Brennus' invasie van Griekenland
 Slag bij Thermopylae (191 v.Chr.), een belangrijke slag waarin de Romeinen de Seleucidische koning Antiochus III de Grote versloegen
 Slag bij Thermopylae (253), de succesvolle verdediging van de pas door een lokaal leger tijdens een invasie door de Goten
 Slag bij Thermopylae (1941), een slag tussen de Duitsers en de terugtrekkende ANZAC's tijdens de Duitse invasie van Griekenland